hulk – wycofany z normalnej eksploatacji okręt lub statek, służący do celów pomocniczych w porcie
 hulk – inna forma nazwy średniowiecznego żaglowca holku
 Hulk – właśc. Givanildo Vieira de Souza, brazylijski piłkarz
 Hulk Hogan – właśc. Terrence Gene Bollea, amerykański zawodowy zapaśnik oraz aktor

 Artykuły związane z bohaterem komiksów
 Hulk (komiks) – postać z komiksów Marvel Comics
 Hulk (film) – film kinowy z 2003 roku
 Incredible Hulk – film kinowy z 2008 roku
 The Incredible Hulk – serial telewizyjny z 1977 roku
 Powrót niesamowitego Hulka – film telewizyjny z 1988 roku
 Hulk przed sądem – film telewizyjny z 1989 roku
 Śmierć niesamowitego Hulka – film telewizyjny z 1990 roku
 Incredible Hulk (serial animowany 1982) – serial animowany z 1982 roku
 Incredible Hulk (serial animowany 1996) – serial animowany z 1996 roku
 Hulk i agenci M.I.A.Z.G.I. – serial animowany z 2013 roku
 Hulk podwójne starcie – amerykański film animowany z 2009 roku
 Hulk na obcej planecie – amerykański film animowany z 2010 roku